Lagoa da Canoa kan syfta på:

Brasilien 

 Lagoa da Canoa (kommun), Alagoas, 
 Lagoa da Canoa (ort), Alagoas,